Numele de Horst Wessel se poate referi la:
 Horst Wessel - numele unui ofițer SA (SA-Unterscharführer) nazist-german ucis în anul 1930
 „Eagle (navă) - velier cu trei catarge al marinei militare germane, care îl folosea ca navă-școală numită „Horst Wessel”. A fost capturat de americani în anul 1945 și rebotezat Eagle.
 Horst-Wessel-Lied (în ) sau Die Fahne Hoch (în ) a fost imnul oficial al partidului nazist german (NSDAP).